Эрен Крюгер (, род. 5 октября 1972) — американский сценарист и продюсер. Он наиболее известен как сценарист трёх фильмов серии «Трансформеры», которыми являются «Месть падших», «Тёмная сторона Луны» и «Эпоха истребления».

Жизнь и карьера 
Крюгер вырос в Александрии, штат Виргиния, учился в колледже Нью-Йоркского университета. Он посещал Старую школу науки и техники имени Томаса Джефферсона, окончив её в 1990 году.

Он является автором сценариев «Дорога на Арлингтон», «Крик 3» и «Азартные игры». Он был номинирован на премию Брэма Стокера за лучший сценарий к фильму «Звонок».

Он также немного подкорректировал сценарий фильма «Крик 4», когда Кевину Уильямсону пришлось покинуть производство.

Ранее в своей карьере, после написания сценария «Дорога на Арлингтон», он получил Николловскую стипендию от Академии кинематографических искусств и наук в 1996 году. Крюгер написал сценарий телевизионной адаптации фильма Терри Гиллиама «Братья Гримм».

Фильмография

Примечания

Ссылки 
 

Лауреаты премии «Золотая малина»
Выпускники Школы искусств Тиш
Выпускники Нью-Йоркского университета